Eldridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Eldridge (Alabama)
 Eldridge (Californië)
 Eldridge (Iowa)

Personen met de naam Eldridge:
 Mark Eldridge, Australisch zoöloog